Weesbrug (Delft), monumentale brug in Delft
Weesbrug (Utrecht), monumentale brug in Utrecht